Hrvatski otoci:
 Ravna Sika (Kornat), kod otoka Kornata
 Ravna Sika (Žut), sjeverno od otoka Žuta
 Lukarica ili Ravna Sika, istočno od otoka Žuta
 Ravna Sika (Kaprije), kod otoka Kaprije